Ton Soffers (Breda, 14 augustus 1963) is een Nederlands voormalig voetballer.

Soffers speelde onder meer voor Willem II, Helmond Sport en KFC Zwarte Leeuw en kwam vier keer uit voor het Nederlands voetbalelftal onder 18.

Zie ook
 Lijst van spelers van Willem II
 Lijst van spelers van Helmond Sport

Soffers, Ton